El término precepto (una norma o principio establecido, por los cuales deben guiarse las personas; cada una de las instrucciones o reglas que se enuncian y establecen para así poner en conocimiento) hace referencia, en esta enciclopedia:

Obligación
a un mandato u orden constitucional que establece un superior jerárquico como regla jurídica;

 a una instrucción o conjunto de reglas establecidas en un arte o facultad;

 a una obligación, equivalente a un preceptivo ("ordenado por un precepto" o "que incluye o encierra en sí preceptos");
No debe confundirse con "perceptivo", relativo a la percepción.

Literatura
 a una preceptiva literaria, una rama de la retórica o poética, expresada en los tratados normativos de esta disciplina;
 a una recitación académica, específicamente en la Universidad de Princeton (precept);

Religiones
 a un mandamiento;
 a los Diez Mandamientos, en las religiones judía y cristiana;
 a Mitzvá, del judaísmo (donde hay 613 mandamientos);
 a Ahkam, del islam;
 a Sīla, del budismo.

Notas